«Юго́рия»:
 Югория — поэтический синонимом слова Югра.
 Югория (страховая компания) — российская страховая компания.
 Югория (телерадиокомпания) — российская государственная телевизионная и радиовещательная компания